Роджер ле Стрейндж (; 15 августа 1301 — 29 июля 1349) — английский аристократ, 4-й барон Стрейндж из Нокина с 1323 года. Второй сын Джона ле Стрейнджа, 2-го барона Стрейнджа из Нокина, и его жены Изольды. В 1323 году, после смерти старшего брата Джона, унаследовал баронский титул и семейные владения, расположенные главным образом в Шропшире. В 1326 году унаследовал земли, принадлежавшие его умершему родственнику (предположительно дяде) Эвбулу ле Стрейнджу. В 1327 году стал рыцарем-баннеретом. Участвовал в Столетней войне.

Барон был женат дважды: на Мод, о которой не известно ничего, и на Джоан Ингхэм, дочери Оливера Ингхэма, 1-го барона Ингхэма. В первом браке родился сын Роджер (примерно 1326—1382), 5-й барон Стрейндж из Нокина. Джоан после смерти супруга вышла замуж во второй раз, за сэра Майлза Стэплтона.

</center>

Примечания

Литература 
 Hamon LeStrange. Le Strange Records: A Chronicle of the Early Le Stranges of Norfolk and the March of Wales. Longmans, Green & Co, London 1916.
 

Бароны Стрейндж из Нокина
Бароны Англии XIV века
Рыцари-баннереты Англии
Военные деятели Столетней войны
Ле Стрейнджи